Глобаре може бити:

 Глобаре (Крушевац), насеље у граду Крушевцу, Република Србија
 Глобаре (Глоговац), насеље у општини Глоговац, КиМ, Република Србија